Frontowe (ukrainisch ; russische Entsprechung Frontowoje/Фронтовое) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Lenine, siehe Frontowe (Lenine)
 Dorf in der Stadt Sewastopol, Rajon Nachimow, siehe Frontowe (Sewastopol)